Akademia Medyczna w Gdańsku
 Akademia Morska w Gdyni
 AllMusic
 All Media Guide
 Mercedes-AMG
 AMG (raper)